Villares del Saz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villares del Saz (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villares del Saz (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar